W Polsce
 Krasne – część miasta Rejowiec Fabryczny
 Krasne – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec Fabryczny 
 Krasne – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wojsławice 
 Krasne – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Uścimów 
 Krasne – część wsi Mazanów w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Józefów nad Wisłą
 Krasne – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Stary Zamość 
 Krasne – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krasne 
 Krasne – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Adamówka 
 Krasne – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Krasne 
 Krasne – część wsi Wólka Niedźwiedzka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Sokołów Małopolski
 Krasne – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Lipsk 
 Krasne – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Supraśl
 Krasne – przysiółek wsi Ogrodniczki w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Supraśl
 Krasne – kolonia w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zabłudów
 Krasne – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby 
 Krasne – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol 
 Krasne – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Janów 
 Krasne – kolonia w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Przechlewo
 Krasne – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Lipiany
 Krasne – gromada w powiecie ciechanowskim
 Krasne – gromada w powiecie rzeszowskim
 Krasne – dawna gromada
 Krasne – jezioro w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Uścimów
 Krasne – dawny kolejowy przystanek w Krasnem, w województwie mazowieckim

 Na Białorusi
 Krasne – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie janowskim
 Krasne – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim
 Krasne – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie smorgońskim
 Krasne – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim
 Krasne – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim
 Krasne nad Uszą – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim
 Krasne  – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost
 Krasne – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi

 Na Ukrainie
 Republika Autonomiczna Krymu
 Krasne – wieś w rejonie symferopolskim
 Obwód charkowski
 Krasne – wieś w rejonie wełykoburłyckim
 Krasne – wieś w rejonie perwomajskim
 Krasne – wieś w rejonie charkowskim
 Krasne – osiedle w rejonie kehicziwskim
 Obwód chersoński
 Krasne – wieś w rejonie hornostajiwskim
 Krasne – wieś w rejonie skadowskim
 Obwód czernihowski
 Krasne – wieś w rejonie bachmaczackim
 Krasne – wieś w rejonie bobrowickim
 Krasne – wieś w rejonie nowogrodzkim
 Krasne – wieś w rejonie czernihowskim
 Obwód dniepropietrowski
 Krasne – wieś w rejonie wasylkiwskim
 Krasne – wieś w rejonie krzyworoskim
 Krasne – wieś w rejonie nikopolskim
 Krasne – wieś w rejonie synelnykowskim
 Krasne – wieś w rejonie sołoniańskim
 Obwód doniecki
 Krasne – wieś w rejonie bachmuckim
 Krasne – wieś w rejonie krasnoarmijskim

 Obwód iwanofrankowski
 Krasne – wieś w rejonie rożniatowskim

 Obwód kijowski
 Krasne – wieś w rejonie białocerkiewskim
 Krasne – wieś w rejonie zhuriwskim

 Obwód lwowski
 Krasne – osiedle typu miejskiego w rejonie buskim obwodu lwowskiego
 Krasne – wieś w rejonie turczańskim
 Krasne – stacja kolejowa w Krasne, w rejonie buskim

 Obwód ługański
 Krasne – wieś w rejonie krasnodońskim

 Obwód mikołajowski
 Krasne – wieś w rejonie berezańskim
 Krasne – wieś w rejonie bereznehuwatskim

 Obwód odeski
 Krasne – wieś w rejonie ananiwskim
 Krasne – wieś w rejonie berezowskim
 Krasne – wieś w rejonie tarutyńskim

 Obwód połtawski
 Krasne – wieś w rejonie kobeljackim
 Krasne – wieś w rejonie czernuchyńskim
 Krasne – wieś w rejonie semeniwskim
 Krasne – osiedle w rejonie karliwskim

 Obwód rówieński
 Krasne – wieś w rejonie młynowskim

 Obwód sumski
 Krasne – wieś w rejonie konotopskim
 Krasne – wieś w rejonie putywelskim

 Obwód tarnopolski
 Krasne – wieś w rejonie husiatyńskim
 Krasne – wieś w rejonie zborowskim

 Obwód winnicki
 Krasne – wieś w rejonie winnickim
 Krasne – wieś w rejonie krzyżopolskim
 Krasne – wieś w rejonie koziatyńskim
 Krasne – wieś w rejonie kuryłowieckim
 Krasne – wieś w rejonie tywriwskim

 Obwód zaporoski
 Krasne – osiedle w rejonie czernihiwskim

Zobacz też 
 Krasna
 Krásné
 Krasnoje
 Krasne Dłusko
 Krasne Folwarczne
 Krasne Małe 
 Krasne Pole 
 Krasne Potockie 
 Krasne Stare 
 Krasne-Elżbiecin 
 Krasne-Lasocice